«Память, говори» (; издательства «Голланц», 1951 г., и «Юниверсал Лайбрэри», Нью-Йорк, 1954 г.) — автобиографическая книга (часто называемая романом) Владимира Набокова, вышедшая на английском языке, собрание систематически связанных личных воспоминаний, охватывающее 37 лет (с августа 1903 г. по май 1940 г.). Окончательный вариант издан в 1966 году.

Более ранний авторский русскоязычный вариант книги был издан под названием «Другие берега» в 1954 году («Издательство имени Чехова», Нью-Йорк).

Переводы 
Позже появились переводы на другие языки:
 , издательство «Галлимар», 1961
 , издательство «Мондадори», 1962
 , 1963
 немецкий — издательство «Ровольт», 1964
 китайский — «Shuoba, jiyi», пер. Ян Цзин, издательство «Хуачэн», 1992; пер. Чэнь Дунбяо, издательство «Шидай вэнь-и», 1998; пер. Ляо Юедзюань, издательство «Дакуай» (Тайвань), 2006; пер. Ван Дзясян, издательство «Шанхай Ивэнь», 2009, 2013.

В 1999 году вышел перевод С. Ильина английской биографии "Speak, Memory" на русский язык под названием "Память, говори".

Примечания

Литература 
 

Книги по алфавиту
Книги 1951 года
Произведения Владимира Набокова на английском языке
Мемуары и автобиографии